Pestka – wewnętrzna część owocu typu pestkowca zawierająca nasiono
 Pestka – powieść Anki Kowalskiej
 Pestka – film z 1995 r. na podstawie powieści
 Poznański Szybki Tramwaj – potocznie znany jako "PeSTka"
 Wojciech Pestka – poeta, prozaik, tłumacz
 „pestka” – potoczna forma skrótu PST (Poznański Szybki Tramwaj)